Ng kan syfta på:

 Ng (namn), kinesiskt efternamn
 Nanogram, enhet för massa = 10-9 gram